

Сенковиці — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Сенковиці — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства